Тартус:

 Тартус — второй по величине портовый город в Сирии после Латакии
 Тартус — одна из 14 мухафаз Сирии.
 Тартус — один из районов мухафазы Тартус.